Episodi di Alfred Hitchcock presenta – episodi della serie televisiva del 1955
 Episodi di Alfred Hitchcock presenta – episodi della serie televisiva del 1985